Viadana — comuna italiana
 Ludovico da Viadana — compositor italiano 

Desambiguações de topônimos